MYO1A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 043 амінокислот, а молекулярна маса — 118 401.

Кодований геном білок за функціями належить до білкових моторів, міозинів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, молекулою актину, молекулою кальмодуліну.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки